Johne ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Schneider-Johne (* 1966), deutscher Computerspieletester
 Carl Eduard Johne, deutscher Baumeister, Schüler von Gottfried Semper
 Fritz Johne (1911–1989), Botschafter der Deutschen Demokratischen Republik
 Karin Johne (1928–2018), evangelische Theologin und Autorin
 Klaus-Peter Johne (* 1941), deutscher Althistoriker
 Lukas Johne (* 1981), österreichischer Schauspieler
 Odine Johne (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Renate Johne (* 1940), deutsche Altphilologin
 Sven Johne (* 1976), deutscher Künstler
 Torsten Johne (* 19??), Präsident des Deutschen Motor Sport Bundes

Siehe auch:

 Johnen
 Jone
 Jonê